Valoni ima više značenja:
 Valoni (Kampobaso)
 Valoni (Kjeti)
 Valoni (Izernija)